River Plate può riferirsi a:

 River Plate Football Club, club calcistico uruguaiano estinto
 River Plate Aruba, polisportiva arubana

Pagine correlate 
 Club Atlético River Plate (disambigua)